Карбальйо (гал. Carballo, ісп. Carballo) — муніципалітет в Іспанії.
 Карлос Веласко Карбальйо (ісп. Carlos Velasco Carballo; нар. 16 березня 1971 року, Мадрид, Іспанія) — іспанський футбольний арбітр. 
 Хуан Баутіста Топете-і-Карбальйо (ісп. Juan Bautista Topete y Carballo; 24 травня 1821—29 жовтня 1885) — іспанський адмірал, державний і політичний діяч.
 Крістіан Торо Карбальйо, Крісті́ан Ісаа́к То́ро Карба́льйо (ісп. Cristian Isaac Toro Carballo, нар. 29 квітня 1993, Ла-Асунсьйон) — іспанський спортсмен-веслувальник.